Яунзем — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Яунзем, Ирма Петровна (1897—1975) — советская камерная певица (меццо-сопрано), народная артистка РСФСР.
 Яунзем, Янис (более известен как Апсишу Екабс; 1858—1929) — латышский писатель, один из первых прозаиков-реалистов исторического жанра в латышской литературе.